Grigoriopol (arrondissement), een arrondissement in Transnistrië
 Grigoriopol (stad), een stad in Transnistrië